Peter Gustaaf Swanborn (socioloog)
Peter Swanborn (journalist)